rochers de Naye, une montagne des Préalpes vaudoises, en Suisse ;
 écluse du Naye, dans le port de Saint-Malo ;
 Nayé (ou Nayes), localité du Sénégal proche de la frontière avec le Mali.